Phacothecium is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Phacothecium varium.

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht